Warteck steht für:

 Warteck Bier, 1862 gegründete ehemalige Schweizer Bierbrauerei
 Warteck Invest, Schweizer Immobiliengesellschaft
 Haus zum Warteck, repräsentativer Wohn- und Geschäftsbau in Winterthur.
 Warteck, 1741 m, Berg in den Berchtesgadener Alpen, siehe Feuerpalfen

Siehe auch:
 Wartegg